Ab in die Ruine! ist eine deutsche Doku-Soap, die seit 2011 auf VOX ausgestrahlt wird.

Inhalt 
In der Sendung versuchen die Darsteller ein Eigenheim, mit der äußeren Erscheinung einer Baustelle, zu einer schöneren Unterkunft zu renovieren und umzugestalten. Dabei nehmen sie die Renovierungsarbeiten selbst in die Hand und werden handwerklich tätig.

Produktion und Ausstrahlung 
Die erste Folge wurde am 6. März 2011 auf VOX ausgestrahlt. Am 25. August 2013 erschien eine Best Of-Specialausgabe. Bisher wurden 60 Folgen in 7 Staffeln produziert.

Staffeln

Weblinks 
 
 Sendung auf VOX.de

Fernsehsendung (VOX)
Doku-Soap
Fernsehsendung der 2010er Jahre